Undosa (lat.: Die Wellenreiche) steht für:

 Undosa (Wellenbad) (1905–1981), ehemaliges Wellenbad in Starnberg, Bayern
 Undosa (Wellenmaschine) (seit 1912), heute noch betriebene Wellenmaschine im Bilzbad (ehem. auch Undosa-Wellenbad, Kulturdenkmal) in Radebeul, Sachsen